SK Brušperk je český fotbalový klub z města Brušperk, který byl založen v roce 1943 pod názvem SK Brušperk. Od sezóny 2018/2019 hraje Přebor Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Brušperku.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1943 – SK Brušperk (Sportovní klub Brušperk)
 1948 – DSO Sokol Brušperk (Dobrovolná sportovní organizace Sokol Brušperk)
 195? – TJ Sokol Brušperk (Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk)
 1989 – SK Brušperk (Sportovní klub Brušperk)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena v dubnu 2020 z důvodu pandemie covidu-19.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1943
Sportovní kluby v okrese Frýdek-Místek
Fotbal v okrese Frýdek-Místek
SK